Jake O’Brien (ur. 1984) – amerykański zawodnik MMA
 Jake O’Brien (ur. 1989) – amerykański koszykarz